Arthur Maillefer (1880 - 1960), botaniste suisse ;
 Augustin Maillefer (1993 - ), rameur suisse ;
Paul(-Louis) Maillefer (1862 - 1929), personnalité politique et historien suisse ;
Pierre-Daniel Martin-Maillefer (1798 - 1877), journaliste et diplomate français.